Embedded (ingebed) is een Engelse term die betrekking kan hebben op:

 Embedded system, een term uit de computer- of automatiseringindustrie
 Embedded (journalistiek), een term die betekent dat een journalist zich schikt naar de groepering, bijvoorbeeld een legereenheid, waarbij hij bescherming zoekt